Volleyball Champions League 2011/12 steht für:

 Volleyball Champions League 2011/12 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2011/12 (Männer)